Панамериканский чемпионат по дзюдо 1992 года прошёл в городе Гамильтон (провинция Онтарио, Канада) под эгидой Панамериканского союза дзюдо. Чемпионат был 19-м по счёту. Третий раз подряд сильнейшими стали представители Кубы, на этот раз завоевавшие 10 наград: 6 золотых, 3 серебряных и 1 бронзовую. Всего наград удостоились представители 10 стран.

Медалисты

Мужчины

Женщины

Медальный зачёт

Ссылки 
 

Панамериканские чемпионаты по дзюдо
1992 год в дзюдо
Международные спортивные соревнования в Гамильтоне (Онтарио)
Спорт в Канаде в 1992 году
Международные соревнования по дзюдо в Канаде
Панамериканские чемпионаты в Канаде